Bindman ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonor Bindman (* 1965), US-amerikanische Pianistin